Woodberry steht für:

 Terry Woodberry, US-amerikanischer Schauspieler
 Woodberry-Gletscher
 Woodberry-Nunatakker
 Woodberry (Arkansas)